Riviersonderend (plaats)
Riviersonderend (rivier)
Riviersonderend (natuurreservaat)